Avrillé puede referirse a: 

 Avrillé, comuna francesa situada en Maine y Loira.
 Avrillé, comuna francesa situada en Vendée.